Альтмец — село в Лазаревском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Волковского сельского округа. Проживают армяне (свыше 80 %).

География 
Село находится в западной части края, в предгорной зоне Причерноморского побережья, примерно в 7 км от Чёрного моря, у р. Западный Дагомыс. Рельеф местности в основном холмистый с ярко выраженными колебаниями относительных высот.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Альтмец вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения армяне составляли 86 % от 227 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют. Развит туризм.

Жанровые скульптуры «Памятник жертвам геноцида армян», «Памятник Месропу Маштоцу», «Слава Героям».

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановки автобусных маршрутов 145, 146, 154 (на декабрь 2019).

Примечания 

Населённые пункты Лазаревского района городского округа Сочи